Wskaźnik rozwoju społecznego
 Common rail – sposób wtrysku paliwa
 HDI Asekuracja – towarzystwo ubezpieczeniowe, od 2013 wchodzi w skład TUiR Warta SA